Drive Thru (en España: La Ventanilla, en Latinoamérica: El Autoservicio), es un episodio de la octava temporada de la serie Bob Esponja. En América latina se desconoce la fecha de estreno.

Sinopsis 
En Crustáceo Cascarudo, Bob Esponja ve que Don Cangrejo está tapando un hueco en la pared con pasta de dientes. La pasta empieza a gotear y hace que se vuelva a romper la pared. Mientras tanto, un padre y sus hijos van en coche al Crustáceo Cascarudo y entonces al ver el agujero en la pared, piensan que es una ventanilla para coches y es cuando al Señor Cangrejo se le ocurre la idea de poner fuera un menú escrito en servilletas y un micrófono con latas de conserva, para que los clientes pidan la comida. Muy pronto, llega un cliente y Bob tiene problemas para darle la comida. Más tarde, Plancton viene en su minicoche y un anciano le atropella con su vehículo al dar marcha atrás. Después, llega Perla y sus amigas y le deciden gastar una broma a Calamardo, gritándole por las latas y entonces Calamardo le da una factura al Señor Cangrejo por su cirugía de reemplazo de oído. Más tarde, llega Larry la Langosta en su todoterreno y Bob tiene problemas para darle su comida, por lo que el Señor Cangrejo hace otro agujero en la pared, pero esta vez más arriba. Poco después, hay una caravana de coches en toda la ciudad por culpa de la ventanilla del Señor Cangrejo y entonces llega el alcalde y no está contento con lo que pasa, así que el Señor Cangrejo hace un agujero en la otra parte de la pared, para tener 2 ventanillas. Entonces, Bob y Calamardo se alteran al tener tanto trabajo sirviendo comida a los clientes y es cuando el Señor Cangrejo hace otro agujero en la pared y esta vez, se rompe el restaurante entero.

Episodios de la octava temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2011